Лу Хуали (; ) — китайская гребчиха, выступавшая за сборную Китая по академической гребле в начале 1990-х годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Барселоне, участница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Лу Хуали родилась 14 марта 1972 года.

Дебютировала на взрослом международном уровне в сезоне 1991 года, когда вошла в основной состав китайской национальной сборной и выступила на чемпионате мира в Вене, где заняла четвёртое место в парных двойках и седьмое место в парных четвёрках.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Вместе с напарницей Гу Сяоли в решающем финальном заезде парных двоек пришла к финишу третьей позади экипажей из Германии и Румынии — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль. Также стартовала здесь в парных четвёрках, но на сей раз попасть в число призёров не смогла, показав итоговый седьмой результат.

После барселонской Олимпиады Лу больше не показывала сколько-нибудь значимых результатов в академической гребле на международной арене.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Лу Хуали — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Китая
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года